Зоряні війни. Епізод І: Прихована загроза (саундтрек) (англ. Star Wars Episode I: The Phantom Menace - Original Motion Picture Soundtrack) — музичний альбом композитора Джона Вільямса, який є саундтреком до фільму Джорджа Лукаса «Зоряні війни. Епізод I. Прихована загроза». 

Є дві версії саундтрека. Перша (оригінальна) була видана 4 травня 1999 року, за дві неділі до прем'єри фільму. Друга (повна) версія — видана на прохання численних шанувальників фільму та композитора 14 листопада 2000 року. Перше видання містить 17 композицій, з яких найвідомішою є «Duel of the Fates» («Дуель доль»). Всі музичні теми були записані Лондонським симфонічним оркестром. Диригентом оркестру був Джон Вільямс.

Композиції 

Оригінальний (звичайний) альбом саундтреків:

Star Wars Main Title and The Arrival at Naboo  — 2:55
Duel of the Fates  — 4:14
Anakin's Theme  — 3:05
Jar Jar's Introduction and The Swim to Otoh Gunga  — 5:07
The Sith Spacecraft and The Droid Battle — 2:37
The Trip to the Naboo Temple and The Audience with Boss Nass  — 4:07
The Arrival at Tatooine and The Flag Parade  — 4:04
He Is the Chosen One  — 3:53
Anakin Defeats Sebulba  — 4:24
Passage Through the Planet Core  — 4:40
Watto's Deal and Kids at Play  — 4:57
Panaka and the Queen's Protectors  — 3:24
Queen Amidala and The Naboo Palace  — 4:51
The Droid Invasion and The Appearance of Darth Maul  — 5:14
Qui-Gon's Noble End  – 3:48
The High Council Meeting and Qui-Gon's Funeral  — 3:09
Augie's Great Municipal Band and End Credits  — 9:37

Спеціальне видання

Перший диск 

Fox Fanfare — 0:23     
Star Wars Main Title — 1:24
Boarding The Federation Battleship — 2:31
Death Warrant For Qui-Gon And Obi-Wan — 1:18
Fighting The Destroyer Droids — 1:44
Queen Amidala Warns The Federation — 2:23
The Droid Invasion — 1:00
Swimming To Otoh Gunga — 0:56
Inside the Bubble City — 3:05
Attack Of The Giant Fish — 1:37
Darth Sidious and the Passage Through the Planet Core — 1:04
The Giant Squid And The Attack On Theed — 1:18
Qui-Gon And Obi-Wan Rescue The Queen — 2:09
Fighting The Guards — 1:42
Escape From Naboo — 2:04
Enter Darth Maul — 1:07
The Arrival At Tatooine — 2:28
Street Band Of Mos Espa — 1:16
Padme Meets Anakin — 1:12
Desert Winds — 1:28
Jar Jar’s Run-In With Sebulba — 1:18
Anakin’s Home And The Introduction To Threepio — 2:22
Darth Sidious And Darth Maul — 1:12
Talk Of Podracing — 2:58
Watto’s Deal / Shmi And Qui-Gon Talk — 2:24
Anakin, Podracer Mechanic — 1:38
The Racer Roars To Life / Anakin’s Midi-Chlorian Count — 1:24
Darth Maul And The Sith Spacecraft — 1:00
Mos Espa Arena Band — 0:53
Watto’s Roll Of The Die  — 1:59
The Flag Parade — 1:14
Sebulba’s Dirty Hand / Qui-Gon’s Pep Talk — 1:37
Anakin Defeats Sebulba — 2:17
Hail To The Winner, Anakin Skywalker — 1:13
The Street Singer — 1:13

Другий диск 

Anakin Is Free  – 5:04
Qui-Gon And Darth Maul Meet  – 1:48
Anakin And Group To Coruscant  – 4:11 
The Queen And Palpatine  – 0:41  
High Council Meeting  – 2:37
The Senate  – 1:12
Anakin’s Test  – 3:41
Qui-Gon’s Mission/Obi-Wan’s Warning  – 3:47
Nute And Rune Confer With Darth Sidious  – 0:29
The Queen And Group Land On Naboo  – 2:19
Jar Jar Leads Group To The Gungans  – 2:25
War Plans  – 2:31
Darth Sidious Receives News Of The Gungan Army  – 0:25
The Gungans March  – 0:57
The Queen And Her Group Sneak Back To The Palace  – 0:18
The Battle Begins  – 0:24
The Republic Pilots Take Off Into Space  – 1:26
Activate The Droids  – 0:44
The Gungans Fight Back  – 0:24
The Duel Begins  – 0:51
Anakin Takes Off In Spaceship  – 0:47
The Duel Continues  – 0:59
The Battle Rages On  – 1:59
Qui-Gon, Obi-Wan And Darth Maul Continue Battle  – 1:22
Qui-Gon, Darth Maul And The Invisible Wall  – 0:14
The Gungans Retreat And The Queen Surrenders  – 2:18
The Death Of Qui-Gon And The Surrender Of The Gungans  – 2:28
The Tide Turns/The Death Of Darth Maul  – 3:24
The Queen Confronts Nute And Rune  – 1:47
The Funeral Of Qui-Gon  – 1:18
The Parade – 1:24
End Credits  – 8:14
Duel of the Fates (Dialogue Version) - BONUS TRACK  – 4:21

Посилання 
     The Official Star Wars Music Site
     Інформація про саундтрек до фільму на Wookieepedia  
   Зоряні війни. Епізод І: Прихована загроза (саундтрек) 

Саундтреки Джона Вільямса
Прихована загроза